AUC — аббревиатура.
 AUC () — колумбийская праворадикальная террористическая организация.
 AuC — центр аутентификации в базовой сети GSM.
 AUC () — тип летосчисления «от основания города [Рима]», использовавшийся некоторыми римским историками.
 AUC — статистический показатель, площадь, ограниченная некоторой кривой и осью абсцисс, используется в многочисленных приложениях, например, как концентрация лекарства в плазме крови (как функция времени в фармакологии), характеристики приёмника, площадь под ROC-кривой.